АвтоПро Плаке () — бывший приз Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), ежегодно вручавшийся лучшему игроку по системе "плюс/минус". Трофей был учреждён в сезоне 1989/90 под названием Трансамерика Плаке () и прекратил своё существование после сезона 2001/02.

Победители

Ссылки
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека
Награды, появившиеся в 1990 году